Amerikai Egyesült Államok
Oldenburg , indianai település
Oldenburg, texasi település
 Németország
Oldenburg, Alsó-Szászország
Oldenburg in Holstein, Schleswig-Holstein

Egyéb
Oldenburg-ház, uralkodócsalád